Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2012 проводился в городе Торнбю (Дания) c 14 по 21 апреля 2012 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 23 мужских и 14 женских команд. Чемпионат проводился в 11-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Ирландии, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Норвегии.

В женском турнире чемпионом стала (8-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборная Новой Зеландии.

Впервые в чемпионате приняла участие мужские сборные Австрии и Словакии, а также женская сборная Словакии.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в Draw Shot Challenge (отбор двух лучших команд из трёх, занявших 3-е место в своей группе, по результатам тестовых бросков в дом)
  Проходят в тай-брейк (победитель выходит в Draw Shot Challenge)

Тай-брейк

Draw Shot Challenge 
По результатам Draw Shot Challenge (судя по дальнейшим матчам; сами результаты DSC в источнике не указаны) в квалификационный матч за выход в плей-офф прошли команды Швейцарии и Шотландии.

Квалификация за выход в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2012
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Спорт в Дании в 2012 году
Апрель 2012 года